

Codici 
 BUK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Albuq (Yemen)

Geografia 
 Buk, comune urbano-rurale della Polonia
 Buk, comune della Repubblica Ceca in Boemia Meridionale
 Buk, comune della Repubblica Ceca nella regione di Olomouc

Altro 
 Buk – Missile terra-aria sovietico conosciuto con il nome in codice NATO di SA-11 Gadfly

Altri progetti